Bergslien ist der Familienname folgender Personen:

 Brynjulf Bergslien (1830–1898), norwegischer Bildhauer
 Knud Bergslien (1827–1908), norwegischer Maler
 Nils Bergslien (1853–1928), norwegischer Maler und Bildhauer
Siehe auch:
 Bergslienfallet